Theo Kojak, tinent de policia protagonista de les sèries Kojak
 Kojak (sèrie de televisió de 1973), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Telly Savalas (1973-1978)
 Kojak (sèrie de televisió de 2005), remake de l'anterior, protagonitzat per Ving Rhames (2005)
 Kojak (caramel), xupa-xup amb gust de cirera i farcit de xiclet